Локнянская волость —  волость в Локнянском районе Псковской области
 Локнянская волость —  волость в Великолукском уезде Псковской губернии в 1924 —  1927 гг.